Le mot mix (de l'anglais mix) peut être employé :
 comme synonyme des mots mélange et combinaison (familier)
 dans le milieu commercial, mix (marchéage)
 en musique :
un mix de DJ ;
mixage audio ;
 le mot mix est présent dans le nom de plusieurs radios : Mix (radio étudiante à Orange, dans le Vaucluse), Mix 96, Mix FM.
 Mixage cinéma.
 Mix est le nom des journées annuelles de la société Microsoft.
 Steve Mix (né en 1947), joueur de basket américain.
 Tom Mix (1880-1940), acteur et réalisateur américain de westerns.
 Mix, une comédie japonaise réalisée par Jun'ichi Ishikawa, sortie en 2017.

Sigle 
MIX, sigle composé des trois lettres M, I et X, peut faire référence à :
 Mix en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Money Puzzle Exchanger, un jeu vidéo,
 1009, nombre en chiffres romains,

Voir aussi 
 

Code